Rada vlády je obvykle stálým orgánem vlády složeným z odborníků. Může jít o orgán poradní, pracovní (PPOV) či jiný.

Česko 
Rady vlády, jejichž činnost zajišťuje Úřad vlády České republiky:
 Bezpečnostní rada státu
 Legislativní rada vlády České republiky
 Národní ekonomická rada vlády (NERV)
 Rada hospodářské a sociální dohody České republiky (RHSD ČR)
 Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP)
 Rada vlády pro lidská práva
 Rada vlády pro národnostní menšiny
 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
 Rada vlády pro rovnost žen a mužů
 Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)
 Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Rady vlády, jejichž činnost nezajišťuje Úřad vlády České republiky:
 Národní ekonomická rada vlády (NERV)
 Rada kvality České republiky
 Rada pro fondy Evropské unie
 Rada pro zdraví a životní prostředí
 Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu
 Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Rada vlády pro duševní zdraví
 Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii
 Rada vlády pro informační společnost (RVIS)
 Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace
 Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR)
 Rada vlády pro veřejné investování
 Rada vlády pro veřejnou správu (RVVS)

Československo 
 Státní rada Československá (1941–45)

Monako 
  – princův řídící orgán

Rakousko 
 Tajná rada (1527 – 1760, německy Geheimer Rath)

Rusko 
 Rusnano Group – ruská státem založená a financovaná společnost

Řecko 
 Vládní rada pro národní bezpečnost

USA 
 Národní bezpečnostní rada

Související články 
 Spolková rada – více významů
 Říšská rada – více významů
 Spojenecká kontrolní rada

Reference 

Vláda
Úřady